Analiza głównych składowych
 Patient Controlled Analgesia – medycyna
 rak gruczołu krokowego
 Polskie Centrum Akredytacji
 Polkowickie Centrum Animacji
 Stowarzyszenie Zawodowych Szachistów – Professional Chess Association – PCA
 Kwas protokatechowy (PCA, z ang. Protocatechuic acid) – związek chemiczny